Ahsan ist der Familienname folgender Personen:

 Aitzaz Ahsan (* 1945), pakistanischer Politiker, Senator und Anwalt
 Mohammad Ahsan (* 1987), indonesischer Badmintonspieler